Соревнования мужчин в эстафете 4×7,5 км на чемпионате мира по биатлону 2019 года в Эстерсунде прошли 16 марта.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2019